Bronte bzw. Brontë steht für:
Autoren
 Geschwister Brontë, eine Schriftstellerfamilie aus dem 19. Jahrhundert (dort eingangs die vier Lemmata zu den einzelnen)
 Patrick Brontë, Vater der Geschwister Brontë
Orte, Marken, Dokumente
 Bronte (Sizilien), ein Ort in der italienischen Provinz Catania auf Sizilien 
 Bronte (Texas), eine Stadt in Texas, USA
 Bronte (Sydney), ein Stadtteil von Sydney, Australien
 Bronte (Neuseeland), ein Ort in Neuseeland
 Sekt-Bronte oder heute Club-Mate, ein Erfrischungsgetränk
 den Titel einer der Nag-Hammadi-Schriften, siehe Bronte (NHC)
Sportler (Vorname)
 Bronte Barratt (* 1989), australische Schwimmerin
 Bronte Campbell (* 1994), australische Schwimmerin
Siehe auch:
 Bronte Lagoon